Romero blanco puede referirse al nombre común de dos diferentes plantas:

 Cistus clusii o romerina, de la familia de las cistáceas; o
 el nombre común de la planta Helianthemum syriacum
 Rosmarinus officinalis''''' o, simplemente, romero.